

Toponyme 

 Argonne, région naturelle du Grand Est s'étendant sur les départements de la Marne, des Ardennes et de la Meuse ;
 Argonne, quartier de la ville d'Orléans dans le département du Loiret ;
 Château d'Argonne, château situé au lieu-dit Argonne de la commune de Valanjou en Maine-et-Loire.

 Argonne, station de métro à Milan, en Italie ;
 le laboratoire national d'Argonne (Argonne National Laboratory), un laboratoire de recherche américain.

Autres 
Argonne peut faire référence aux combats de la Première Guerre mondiale : 
 « Argonne 1914 », inscription sur les drapeaux d'unités françaises citées pour des combats en Argonne en 1914, principalement lors de la bataille de Revigny ;
 « Argonne 1915 », inscription concernant des combats de 1915, notamment lors de la bataille de Champagne (1914-1915) ou de la bataille de Champagne (1915) ;
 « Argonne 1918 », inscription concernant principalement l'offensive Meuse-Argonne de l'automne 1918 et parfois le front oriental de la seconde bataille de la Marne de mai à  ;
 bataille de l'Argonne, nom parfois donné au front oriental de la bataille de Champagne (1915) ;
 bataille de Champagne et d'Argonne, première phase de l'offensive Meuse-Argonne de 1918.

 Argonnerwaldlied, marche militaire allemande composée par Hermann Albert Gordon en 1914/1915.

Voir aussi 
 
 Liste de toponymes évoquant l'Argonne